Канкан — провінція у східній частині Гвінеї.
 Канкан — місто у східній частині Гвінеї, адміністративний центр однойменної провінції.
 Канкан — французький естрадний танець.